karabinek (broń) – rodzaj broni strzeleckiej, skrócona wersja karabinu
 karabinek automatyczny – rodzaj karabinka przystosowanego do prowadzenia ognia automatycznego
 karabinek maszynowy – rodzaj ręcznego karabinu maszynowego strzelającego amunicją pośrednią
 karabinek (wspinaczka) – element sprzętu wspinaczkowego, pełniący funkcję łącznika
 karabinek (żeglarstwo) – element takielunku, pełniący funkcję łącznika